Pseudoerinna är ett släkte av tvåvingar. Pseudoerinna ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäppflugor
Pseudoerinna